Nadine Fähndrich (ur. 16 października 1995 w Schwarzenbergu) – szwajcarska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Horw. Srebrna medalistka mistrzostw świata i trzykrotna medalistka młodzieżowych mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 6 marca 2010 roku, podczas zawodów juniorskich w austriackiej miejscowości Eisenerz, gdzie na dystansie 7 km stylem klasycznym zajęła 7. miejsce. W 2013 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Libercu, gdzie zajęła 27. miejsce w sprincie klasykiem oraz 40. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym. Jeszcze dwukrotnie startowała na imprezach tego cyklu, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Val di Fiemme w 2014 roku, gdzie była piąta w sztafecie i sprincie techniką dowolną. W 2016 roku wywalczyła srebrny medal w sprincie klasykiem podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Râșnovie. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Goms była druga w sprincie, a w biegu na 10 km klasykiem zajęła trzecie miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutowała 13 grudnia 2015 roku w Davos, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajęła 22. miejsce. Tym samym już w debiucie zdobyła pierwsze punkty. W 2017 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Lahti, zajmując 25. miejsce w sprincie stylem dowolnym i biegu na 10 km klasykiem oraz siódme w sztafecie i sprincie drużynowym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1995